Adeline je priimek več oseb:
 Henri-Marie-Charles Adeline, francoski general
 Yves-Marie Adeline, francoski katoliški pisatelj